(1917-1990), homme politique canadien.
 Daniel McKinnon (1922-2017), joueur américain de hockey sur glace.
 Don McKinnon (1939-), diplomate et homme politique néo-zélandais.
 Elizabeth McKinnon (1924-1981), athlète australienne.
 Esmé McKinnon (1913-1999), skieuse alpine britannique.
 Gary McKinnon (1966-), hacker britannique.

 John Kenneth McKinnon (1936-2019), homme politique canadien.
 Ray McKinnon (1961-), acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain.
 Steve McKinnon (19?-), karatéka britannique.
 Ronnie McKinnon, (1940-), footballeur international écossais.

Dérivé 
  (1911-1985), fondateur des Narcotiques anonymes.
Patronyme anglais
Patronyme écossais